|-
| (47401) 1999 XG120||||5 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (47402) 1999 XQ120||||5 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (47403) 1999 XS121||||5 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (47404) 1999 XU122||||7 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (47405) 1999 XC125||||7 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (47406) 1999 XV126||||7 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (47407) 1999 XC129||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47408) 1999 XH130||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47409) 1999 XS132||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47410) 1999 XE135||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47411) 1999 XZ136||||14 грудня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (47412) 1999 XD140||||2 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (47413) 1999 XR144||||15 грудня 1999||Обсерваторія Ніхондайра||Такеші Урата
|-
| (47414) 1999 XN147||||7 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (47415) 1999 XD154||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47416) 1999 XE160||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47417) 1999 XL160||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47418) 1999 XB165||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47419) 1999 XT165||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47420) 1999 XB166||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47421) 1999 XN166||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47422) 1999 XK168||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47423) 1999 XR168||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47424) 1999 XE169||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47425) 1999 XW169||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47426) 1999 XZ169||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47427) 1999 XA172||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47428) 1999 XK172||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47429) 1999 XN172||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47430) 1999 XK173||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47431) 1999 XZ173||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47432) 1999 XT175||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47433) 1999 XB176||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47434) 1999 XD176||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47435) 1999 XK176||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47436) 1999 XM176||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47437) 1999 XR176||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47438) 1999 XD177||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47439) 1999 XB178||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47440) 1999 XV181||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47441) 1999 XS192||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47442) 1999 XG193||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47443) 1999 XE196||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47444) 1999 XA205||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47445) 1999 XQ206||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47446) 1999 XM211||||13 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47447) 1999 XW213||||14 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47448) 1999 XN214||||14 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47449) 1999 XM215||||14 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47450) 1999 XD218||||13 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (47451) 1999 XR221||||15 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47452) 1999 XY221||||15 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47453) 1999 XB222||||15 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47454) 1999 XL222||||15 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47455) 1999 XK227||||15 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (47456) 1999 XZ231||||9 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (47457) 1999 XF234||||4 грудня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (47458) 1999 XR238||||4 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (47459) 1999 XO241||||13 грудня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (47460) 1999 XQ241||||13 грудня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (47461) 1999 XG242||||13 грудня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (47462) 1999 XG256||||7 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (47463) 1999 XE258||||8 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (47464) 1999 YM3||||18 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47465) 1999 YZ4||||28 грудня 1999||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (47466) 1999 YJ9||||31 грудня 1999||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (47467) 1999 YF13||||30 грудня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (47468) 1999 YS13||||30 грудня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (47469) 1999 YT20||||30 грудня 1999||Обсерваторія Мауна-Кеа||Крістіан Вейє
|-
| (47470) 2000 AF||2000 AF||2 січня 2000||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (47471) 2000 AM||2000 AM||2 січня 2000||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (47472) 2000 AN2||||3 січня 2000||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (47473) 2000 AU2||||1 січня 2000||Обсерваторія Пістоїєзе||Маура Томбеллі,Андреа Боаттіні
|-
| (47474) 2000 AH5||||3 січня 2000||Олате||Обсерваторія Санфлавер
|-
| (47475) 2000 AR7||||2 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47476) 2000 AJ8||||2 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47477) 2000 AV9||||2 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47478) 2000 AW10||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47479) 2000 AH11||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47480) 2000 AE12||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47481) 2000 AR12||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47482) 2000 AT13||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47483) 2000 AJ17||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47484) 2000 AC18||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47485) 2000 AO22||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47486) 2000 AG25||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47487) 2000 AK30||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47488) 2000 AZ32||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47489) 2000 AY35||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47490) 2000 AE37||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47491) 2000 AE39||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47492) 2000 AC41||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47493) 2000 AV41||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 47494 Gerhardangl||||4 січня 2000||Обсерваторія Ґноска||Стефано Спозетті
|-
| (47495) 2000 AD43||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47496) 2000 AU43||||2 січня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (47497) 2000 AE44||||2 січня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (47498) 2000 AK45||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47499) 2000 AH50||||5 січня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (47500) 2000 AX50||||7 січня 2000||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|}

47400